Кастанье ():

Топоним 
 Кастанье — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция).

Персоналии 
 Кастанье, Жан-Батист (1877—1943) — католический прелат, епископ Осаки.
 Кастанье, Жозеф-Антуан (1875—1958) — известный российский археолог и историк-востоковед.

См. также 
 Кастане ()